Virginia Aspe Armella (Ciudad de México, 5 de noviembre de 1952) es una filósofa mexicana, investigadora de tiempo completo en la Universidad Panamericana.Sus principales líneas de investigación son el pensamiento de Aristóteles y su influencia en los pensadores novohispanos de los siglos XVI al XVIII.Pertenece a la Academia de Mexicana de Doctores en Ciencias Humanas y Sociales, a la Asociación Filosófica de México y al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.

Es Licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana (1978)y Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, donde se especializó en filosofía antigua por su estudio sobre los conceptos aristotélicos techne y mímesis.

Biografía

Formación académica 
Virgina Aspe Armella estudió en el Colegio Asunción. Realizó la licenciatura en filosofía en la Universidad Panamericana, titulándose en 1987 con la tesis El Arte como virtud en la inteligencia práctica.

Hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, siendo su tesis doctoral El concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles. Dicho texto sería publicado más tarde, en 1993, por el Fondo de Cultura Económica.

Carrera como profesora e investigadora 
La formación universitaria de Virginia Aspe Armella estuvo determinada por el modelo del Dr. Jorge Morán y Castellanos, quien dio una gran importancia al estudio de la filosofía de Aristóteles, por lo que lo que sus primeros trabajos intelectuales están centrados en el razonamiento práctico del Estagirita. Más adelante dirigió su atención a la filosofía mexicana, comenzando con la obra de José Vasconcelos y siguiendo con el periodo novohispano. También ha estudiado las obras de Fray Bernandino de Sahagún, Fray Alonso de la Vera Cruz y Fray Bartolomé de las Casas. Vale la pena destacar que ha logrado conciliar sus dos principales líneas de investigación, ya que su interés es rastrear la influencia que tuvo la tradición aristotélica en los pensadores novohispanos del siglo XVI. Su trabajo destaca dentro del gremio de las filósofas y filósofos mexicanistas porque vincula el trabajo histórico con el análisis filosófico. Además, es reconocida por haber optado por la lectura directa de los textos, reconstruir argumentos y obtener obras inéditas. Elevó los estándares de la biblioteca mexicana que ahora exige ediciones bilingües, traducciones y comentarios pertinentes.

Virginia Aspe Armella ha sido catedrática de filosofía en México en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, además ha impartido clases en el Posgrado de Filosofía de la UNAM.

Referencias

Enlaces externos 

 Mural de historias III: Virginia Aspe https://opusdei.org/es-mx/article/mural-de-historias-iii-virginia-aspe/
 Virginia Aspe Armella https://filosofiamexicana.org/tag/virginia-aspe-armella/
 Virginia Aspe Armella, madurez en investigación filosófica http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/personajes/24881-virginia-aspe-investigacion-filosofica

Filósofas de México
Profesoras de México
Profesores de la Universidad Panamericana